Sliver steht für:
 Sliver (Roman), Roman von Ira Levin aus dem Jahr 1991
 Sliver (Film), Film mit Sharon Stone aus dem Jahr 1993
 Sliver (Lied), Lied von der Rockband Nirvana aus dem Jahr 1990
 Sliver – The Best of the Box, Boxset der Rockband Nirvana aus dem Jahr 2005
 Kleinstfläche bei Geoinformationssystemen, siehe Sliver-Polygon